Rasmussen je lahko:
 Anders Fogh Rasmussen, predsednik Vlade Danske
 John Herbert Rasmussen, general
 Phil Rasmussen, vojaški pilot
 Troels Rasmussen, nogometaš